Cœur de gosses (Rolling Home), film américain de 1946
 Rolling Home (groupe)
 Rolling Home (chanson)